De Coppa Italia 2006–2007 was de 59ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 72 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 19 augustus 2006 en eindigde op donderdag 17 mei 2007 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Emidio Morganti. De beker ging voor de achtste keer in de clubgeschiedenis naar AS Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Internazionale.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2006/07
 Serie B 2006/07

Bekervoetbal 2006/07
2007